Queenstown est le nom de plusieurs localités dans le monde, dont :

 Afrique du Sud : Queenstown (Cap-Oriental) et Queensburgh, en KwaZulu-Natal, tous deux en Afrique du Sud ;
 Australie : Queenstown (Australie-Méridionale), une banlieue d'Adélaïde ;
 Australie : Queenstown, dans l'État australien de la Tasmanie ;
 Canada : Queenstown, dans la province de l'Alberta au Canada ;
 États-Unis : Queenstown (Maryland) ;
 Guyana : Queenstown ;
 Irlande : Queenstown, en Irlande, est l'ancien nom de Cobh ;
 Nouvelle-Zélande : Queenstown (Nouvelle-Zélande), une destination touristique de la Nouvelle-Zélande dans l'île du Sud ; Elle donne accès à des pistes de ski de renommée mondiale ;
 Singapour : Queenstown (Singapour), un quartier de Singapour.

Autre 
 ,